При́городное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Нерехтском районе Костромской области.

Административный центр — город Нерехта (не входит в состав поселения).

История 
Пригородное сельское поселение образовано 22 октября 2009 года в соответствии с Законом Костромской области № 525-4-ЗКО в результате объединения Григорцевского, Лавровского, Марьинского и Фёдоровского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Нерехтского района
Сельские поселения Костромской области